Australian Goldfields Open 2012 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который прошёл с 9 по 15 июля 2012 года в Бендиго, Австралия. Победителем турнира стал Барри Хокинс, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 9:3.

Призовой фонд 
 Победитель: 70 000 австралийских долларов
 Финалист: 30 000 $
 Полуфиналисты: 20 000 $
 Четвертьфиналисты: 15 000 $
 1/8 финала: 10 000 $
 1/16 финала: 7 500 $
 Последний квалификационный раунд: 2 000 $
 Высший брейк в основной стадии турнира: 2 500 $
 Высший брейк в квалификации: 500 $
 Общий призовой фонд: 435 000 $

Примечательные факты 
 Барри Хокинс выиграл свой первый рейтинговый турнир.
 Марк Дэвис впервые в карьере вышел в полуфинал.

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 12 по 15 июня в Шеффилдской академии снукера.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 142, 116, 102 Барри Пинчес
 140 Митчелл Мэн
 136, 109 Сяо Годун
 134, 121, 101 Марко Фу
 130, 101 Цао Юйпэн
 130, 101 Джимми Робертсон
 126, 121 Лю Чуан
 119 Кен Доэрти
 114, 112 Лян Вэньбо
 113 Тони Драго
 112 Джеймс Уоттана
 108 Том Форд
 104, 102 Майкл Уайлд
 104 Джек Лисовски
 103 Сэм Бэйрд
 102 Дэвид Гилберт
 101 Адитъя Мехта
 101 Тепчайя Ун-Нух
 100 Йан Бёрнс

Основная стадия 
 143, 102 Цао Юйпэн
 135, 113 Нил Робертсон
 133, 114, 106, 102 Барри Хокинс
 129, 113 Дин Цзюнхуэй
 128 Мэттью Стивенс
 128 Джо Перри
 126, 105 Стивен Ли
 111 Питер Эбдон
 111 Шон Мёрфи
 108, 108 Марко Фу
 106 Рори Маклауд
 103 Джейми Коуп

Australian Goldfields Open
2012 год в снукере